

Rosa stagione 2006-07

Note

Voci
Serie A 2006-2007 (rugby a 15)

 2006-2007
Stagione 2006-2007 delle squadre di rugby a 15